CTBT est un sigle qui signifie:

  Comprehensive Test Ban Treaty : voir Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
 Club de Timeball de Taverny